Marie Antonie Habsburská (18. ledna 1669, Vídeň – 24. prosince 1692, Vídeň) byla prvorozenou dcerou císaře Svaté říše římské Leopolda I. a manželkou bavorského kurfiřta Maxmiliána II. Emanuela.

Život

Původ 
Arcivévodkyně Marie Antonie se narodila jako dcera císaře Leopolda I. a jeho první manželky Markéty Terezy. Oba její rodiče pocházeli z rodu Habsburků, otec z rakouské větve a matka ze španělské. Mariini mladší sourozenci zemřeli v dětském věku. Po matčině smrti v roce 1673 se její otec oženil ještě dvakrát, poprvé s Klaudií Felicitas Tyrolskou a podruhé s Eleonorou Falcko-Neuburskou.
Jejími polorodými sourozenci byli: Josef I. (1678-1711), Marie Alžběta (1680-1741), Marie Anna Josefa (1683-1754), Karel VI. (1685-1740) a Marie Magdaléna (1689-1743)

Sňatek 
Marie Antonie byla jednou z mnoha žen v dějinách Habsburské dynastie, která doplatila na sňatkovou politiku rodu. Na otcův příkaz se 15. července 1685 provdala za bavorského kurfiřta Maxmiliána II. Emanuela, s nímž prožila nešťastné manželství. Na bavorském dvoře byla pod neustálým dozorem vrchní hofmistryně. Prvního syna porodila až po čtyřletém manželství, ten však po třech dnech zemřel. Druhý syn narozený o rok později přišel na svět mrtvý.

Závěr života 
V roce 1691 byl Maxmilián II. Emanuel zvolen nizozemským místodržícím, kam na jaře 1692 přesídlil. Těhotná Marie Antonie se uchýlila k otci do Vídně, kde 27. října 1692 přivedla na svět třetího syna Josefa Ferdinanda. Po porodu ztratila vysílená a depresemi trpící Marie chuť k životu, zemřela 24. prosince 1692 a byla pochována po boku své matky v císařské hrobce.

Po smrti jejího syna Josefa Ferdinanda vypukly války o dědictví španělské.

Potomci 
 1. Leopold Ferdinand (*/† 22. 5. 1689 Mnichov)
 2. Anton (*/† 19. 11. 1690 Mnichov)
 3. Josef Ferdinand (28. 10. 1692 Vídeň – 6. 2. 1699 Brusel)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Habsburkové v 17. století
Wittelsbachové
Arcivévodkyně
Narození v roce 1669
Narození 18. ledna
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1692
Úmrtí 24. prosince
Úmrtí ve Vídni
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Ženy